Отрадновское сельское поселение — муниципальное образование в Угличском районе Ярославской области Российской Федерации.

Административный центр — посёлок Отрадный.

История 
Сельское поселение образовано к 1 января 2005 года Законом Ярославской области от 21 декабря 2004 года в границах  Ниноровского, Ординского и Отрадновского сельских округов.

Население

Населённые пункты  
В состав сельского поселения входят 78 населённых пунктов.

Памятники природы 
На территории поселения располагаются памятники природы «Урочище Алтыново», «Спирковский залив», «Парк Заманиха», «Район впадения р. Постной в р. Волгу», а также охраняемая природная территория местного значения  «Долина р. Корожечны» .

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации поселения 

Муниципальные образования Угличского района
Сельские поселения Ярославской области